Эльвира Александровна Гаврилова (; род. 26 марта 1989, Николаев, Украинская ССР) — украинский журналист, продюсер, общественный деятель, дизайнер. Главный редактор журнала Financoff (бывший «Деньги плюс»), автор и владелица бренда женской одежды Elvira Gavrilova. Основательница и организатор Всеукраинского рейтингового проекта «Топ-100 Гордость и Красота Украины».

Биография 
Эльвира Гаврилова родилась 26 марта 1989 года в Николаеве, на тот момент УССР. Отец — предприниматель, мать — экономист.

Окончив школу, поступила в Черноморский государственный университет им. Петра Могилы (часть комплекса «Киево-Могилянская академия») на факультет политических наук. Получила степень магистра по специальности «Международные отношения» в 2012 году.

В 2015 году основала бренд женской одежды Elvira Gavrilova.

В марте 2016 года Эльвира Гаврилова заняла должность главного редактора газеты «Деньги плюс», которая под её руководством постепенно изменила формат на толстый глянцевый журнал и название на Financoff.

В 2018 году стартовал первый продюсерский проект Эльвиры «Топ-100 Гордость Украины». В настоящее время он действует по четырем номинациям: мужчины, женщины, дети и компании. По следам «Топ-100. Будущее Украины. Дети» запущен проект «Образование в Великобритании», первыми участниками которого стали дети-победители топа. Запущен также проект «Личный бренд», в рамках которого Эльвира сама продюсирует, по их желанию, победителей топов детей, женщин и мужчин. В конце того же 2018 года Эльвира Гаврилова дебютирует как арт-продюсер. 7 декабря 2018 открывается организованная ею выставка художника Константина Скопцова.

В 2019-м Эльвира Гаврилова активно работает над популяризацией проекта «Гордость и Красота Украины», добиваясь его узнаваемости за пределами Украины. Заявленная цель: привлечь международное внимание к талантливым украинцам и украинским брендам. В частности, чтобы познакомиться с победителями «Топ-100. Будущее Украины. Дети», в Одессу приехали Александр Занзер — бельгийский продюсер; Иракли Макацария — продюсер из Грузии.

Модный дом Elvira Gavrilova 
Основан в 2015 году. Специализация Дома: женская одежда и аксессуары, подчеркивающие «женственность и роскошь женщины». Комплект от Elvira Gavrilova из прозрачной шифоновой блузки и черной юбки-карандаш вошел в топ лучших образов недели моды Odessa fashion week 2017 по версии журнала L'Officiel Украина. Коллекция Autumn/Winter 2017/18 вошла в десятку лучших украинского сезона по версии HDFashion & LifeStyle. Весной 2018 во время 17-го сезона Odessa Fashion Day в показе Эльвиры Гавриловой как содизайнер приняла участие певица СолоХа.

Кроме работы над своим брендом, Эльвира Гаврилова известна активной деятельностью по продвижению украинской моды в целом. Так, в 2017-2018 годах она организовала серию «завтраков в платьях» в Одессе. Эльвира, постоянная гостья Одесского международного кинофестиваля с 2017-го года, демонстрирует на его красной дорожке наряды собственной марки, а также платья «коллег по цеху».

В 2019 году в качестве амбассадора украинской моды была замечена на открытии Каннского фестиваля.

Топ-100 «Гордость и Красота Украины» 
Идея проекта возникла из желания Эльвиры продвигать «украинский бренд» и, в частности, престиж украинских женщин в мире. Об этом она заявила на пресс-конференции в УНИАН.

Работа над пилотным рейтингом успешных украинских женщин «Гордость и красота Украина» началась в 2017 году под эгидой журнала «Деньги плюс», а 16 марта 2018-го в Одессе прошла церемония награждения 50 финалисток. Среди них: Ирина Билык, Ольга Сумская, Марина Кинах, Римма Зюбина, Юлия Гершун.

Гала-концерт «Будущее Украины. Дети» прошел 8 июня 2018 в Одессе, завершив работу над первым ежегодным рейтингом талантливых детей Украины.

Церемония награждения финалистов первшого рейтинга «Основа экономики Украины. Компании» прошла 23 ноября 2018.

Презентация первого рейтинга незаурядных мужчин Украины состоялась 22 марта 2019-го года, вместе со вторым рейтингом женщин Украины. Церемония прошла вОдесском национальном театре оперы и балета.

В дальнейшем планируется также реализация топов отелей и ресторанов. Согласно концепции Эльвиры Гавриловой, в целом все шесть топов: женщины, мужчины, дети, компании, рестораны и гостиницы должны презентовать украинский бренд в мире. Все то, чем Украина может гордиться: люди, а также предпринимательский талант и гостеприимство как яркие черты менталитета.

Elledgy 
Elledgy (Э́лледжи) — творческий псевдоним Эльвиры, под которым она дебютировала как певица в январе 2020 года. Музыкальный трек и клип Love me Long были представлены публике на Youtube, в соцсетях и международных стриминговых сервисах.

Благотворительная деятельность 
Эльвира Гаврилова является основателем и генеральным директором благотворительного проекта «Помоги». Лично она организует благотворительные вечера для помощи больным детям.

В 2018 году Эльвирой запущен проект Charity calendar. Это благотворительный календарь, участие в съёмках к которому берут бизнесмены, политики, спортсмены и звезды шоу-бизнеса вместе с талантливыми детьми. Деньги от продажи поступают на счет школы-интерната № 97 для детей с недостатками слуха в Люстдорфе.

Примечания 

Персоналии по алфавиту
Родившиеся в Николаеве (Николаевская область)
Модельеры по алфавиту
Модельеры Украины
Дизайнеры по алфавиту
Дизайнеры Украины
Продюсеры Украины